Смердье:
 Смердье (озеро) — озеро в Архангельской области
 Смердье (река) — река в Архангельской области